Borderes eller Bordères kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bordères, kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques, 
 Bordères-et-Lamensans, kommun i departementet Landes, 
 Bordères-sur-l'Échez, kommun i departementet Hautes-Pyrénées, 
 Bordères-Louron, kommun i departementet Hautes-Pyrénées,